.303 (0.303; 0,303) может означать:
 .303 British — английский винтовочный унитарный патрон, применялся в
 винтовках Ли-Энфилд 1904,
 пулемётах Льюис и Виккерс;
 .303 Savage — винтовочный патрон США;
 .303 — короткометражный фильм (Мальта, 2009 год).